Преназализованные согласные — согласные звуки человеческой речи. Представляют собой последовательности из носового согласного (обычно сонанта) и ротового согласного (обычно шумного, реже неносового сонанта), которые ведут себя как один звук. Причина объединения двух звуков в один заключается в их поведении, хотя существует классификация, разделяющая преназализованные согласные и кластеры с носовыми согласными. Из-за сложности артикуляции преназализованные спиранты и сонанты не так часто встречаются в языках мира, как преназализованные взрывные.

География распространения

Африка 

В языках банту имеется несколько преназализованных взрывных (в частности — «нт» в слове «банту»). В имени первого президента Ганы Кваме Нкрумы имеется такой преназализованный взрывной согласный. Похожий звук есть в названии столицы Чада Нджамены.

Кроме того, преназализованные согласные имеются в:
 атлантических языках (например: фула, серер);
 центральносуданских языках (например: багирми);
 языках манде (банди, менде);
 койсанских языках (сандаве, хадза);
 изолятах (лаал).

Юго-Восточная Азия 

Преназализованные взрывы имеются в южноминьских диалектах, например, в чаошаньском наречии. Они эволюционировали из носовых согласных среднекитайского языка и этим отличаются от звонких шумных согласных языков у и сян.

Преназализованные согласные широко используются в лолойских языках лоло-бирманской семьи, например, в носу и наси. Нижеследующая таблица иллюстрирует преназализованные согласные в северном и.

Преназализованные взрывные согласные имеются в нескольких ветвях языков мяо-яо.

В северных диалектах японского звонкие взрывные согласные преназализуются, а глухие взрывные озвончаются. Например,  превращается в  на юге страны, но в  на севере.

Южная Азия 

Преназализованные взрывные согласные есть в индоарийских языках сингальском и дивехи. В сингальском письме имеются знаки для записи преназализованных g, ḍ (звонкий ретрофлексный взрыв), d̪ (звонкий зубной взрыв) и b.

В шри-ланкийском малайском (креольский язык: результат влияния сингальского и тамильского на малайский язык) под влиянием сингальского образовались преназализованные взрывные согласные. В слове gaambar имеется преназализованный взрывной, а в слове sambal — последовательность носового и звонкого взрывного. Разница в произношении [m] легко отличима на слух: в преназализованном согласном носовая часть намного короче носового согласного второго слова.

Океания 

Пример языка с преназализованными согласными — фиджийский. В нём, как и во многих меланезийских языках, имеются серия глухих взрывных , и серия преназализованных взрывных , но нет звонких взрывных . Кроме того, в фиджийском разрешены преназализованные взрывные в начале слова, но невозможны иные стечения согласных. Таким образом, преназализованные взрывные ведут себя аналогично остальным согласным звукам.

Ток-писин в произношении многих жителей Папуа — Новой Гвинеи получает преназализацию звонких согласных из-за того, что в их родных языках все звонкие согласные являются преназализованными. Например, предлог bilong (от английского belong) произносится многими папуасами как .

Преназализованные согласные есть в австралийских языках. В восточном аранта имеются как преназализованные взрывные, так и предсмычные носовые (prestopped nasals), но никаких других стечений согласных в начале слова не разрешено. Пример:  «хорошо»,  «делать»,  «куламон (тачка без колёс)».

См. также 
 Носовые согласные
 Назализация

Примечания

Ссылки

Носовые согласные